Захур, Мохаммад (род. 1956) — британско-украинский предприниматель пакистанского происхождения.
 Захур, Наталья Викторовна (род. 1977) — украинская певица, актриса, модель, автор-исполнитель, известная как Камалия.